Darlene Hard ha battuto in finale Ann Haydon 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Darlene Hard (Campionessa)
 Angela Mortimer (quarti di finale)
 Karen Hantze (terzo turno)
 Christine Truman (quarti di finale)

 Margaret Smith Court (semifinali)
 Lesley Turner (quarti di finale)
 Ann Haydon (finale)
 Yola Ramírez (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1961